Эдуардо Эррера Агирре (; род. 25 июля 1988 года в Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий. Игрок клуба «Некакса» и сборной Мексики.

Клубная карьера 

Эррера — воспитанник клуба УНАМ Пумас. 24 июля 2011 года в матче против «Сан-Луис» он дебютировал в Лиге MX. 4 августа в поединке против «Монтеррей» Эррера забил свой первый гол за «пум».

Летом 2013 года Эдуардо перешёл в «Сантос Лагуна» на правах аренды. 24 июля в матче против «Крус Асуль» он дебютировал за новый клуб. 22 сентября в поединке против «Пачуки» Эррера забил свой первый гол за «Сантос».

В начале 2017 года Эдуардо вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал «Веракрус». 7 января в матче против «Керетаро» он дебютировал за новый клуб. 16 января в поединке против своего бывшего клуба «Сантос Лагуна» Эррера забил свой первый гол за «Веракрус».

22 июня 2017 года Эдуардо подписал контракт с шотландским «Рейнджерс». 6 августа в матче против «Мотеруэлла» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 28 августа в поединке против «Росс Каунти» Эррера забил свой первый гол за «Рейнджерс».

16 июля 2018 года перешёл в «Сантос Лагуна» на правах аренды до конца сезона 2018.

8 января 2019 года перешёл в «Некаксу» на правах аренды до 30 июня 2019 года.

Международная карьера 
29 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Эквадора Эррера дебютировал за сборную Мексики, заменив Хавьера Эрнандеса в конце второго тайма. 31 марта в поединке против сборной Парагвая он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2015 года Эдуардо попал в заявку на участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии и Эквадора.

Голы за сборную Мексики

Примечания

Ссылки 
 
 ESPN profile
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Некакса»